Нижняя Липовка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Нижняя Липовка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Нижняя Липовка — село в Сосновоборском районе Пензенской области.

Реки 
 Нижняя Липовка — река в Ленинградской области.
 Нижняя Липовка — река в Архангельской области.

См. также 
 Липовка
 Верхняя Липовка